Гран-при Италии  года — восьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1954 года. Автогонки прошли 5 сентября 1954 года на трассе Монца.

Квалификация

Гонка 

|}

 Поул-позиция: Хуан-Мануэль Фанхио — 1:59,0
 Быстрый круг:   Хосе-Фройлан Гонзалес — 2:00,8 (2 круг, 187,74 км/ч)
 Автомобиль №38 использовался совместно:  Умберто Мальоли (42 круга),  Хосе-Фройлан Гонзалес (48 кругов).
 Первые в карьере Умберто Мальоли очки и подиум; 
 Дебют в Гран-при Луиджи Муссо (первый старт, гонщик обменивался болидом на Гран-при Италии 1953 года).
 Единственное появление в Гран-при Джованни де Риу.
 Последний Гран-при Хорхе Дапонте, Фред Уокер.

Положение в чемпионате после Гран-при 

 В чемпионате засчитывались только 5 лучших результатов.

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Италии